Yannick Riendeau ist der Name folgender Personen:

* Yannick Riendeau (Eishockeyspieler, 1984) (auch Yanick Riendeau; * 1984), kanadischer Eishockeyspieler
 Yannick Riendeau (Eishockeyspieler, 1988) (* 1988), kanadischer Eishockeyspieler